{{Кутијица за глумце
| име = Џејн Симор
| слика = Jane Seymour 2019 by Glenn Francis.jpg
| опис_слике = Jane Seymour 2019 
| пуно_име = Џојс Пенелопи Вилемина Франкенберг
| датум_рођења = 
| место_рођења = Хејз
| држава_рођења = Лондон, 
| датум_смрти = 
| место_смрти = 
| држава_смрти = 
| супружник = Мајкл Атенбороу (1971—1973)Џефри Плејнер (1977—1978)Дејвид Флин (1981—1992)Џејмс Кич (1993-)
| еми = -{'Outstanding Supporting Actress - Miniseries or a Movie  1988 Onassis: The Richest Man in the World}-
| златни глобус= Најбоља глумица у мини-серији1981 Источно од рајаНајбоља глумица у ТВ драмској серији1996 -{Dr. Quinn, Medicine Woman}-
}}Џејн Симор''' () је енглеска глумица, рођена 15. фебруара 1951. године у Хејзу, Лондон (Енглеска).

 Филмографија 

|-
| 1973. || Живи и пусти друге да умру || -{Live and Let Die}- || Солитер || 
|-
| 1978. || Свемирска крстарица Галактика || -{Battlestar Galactica}- || Серина || 
|-
| 1988−1989. || Рат и сећање || -{War and Remembrance}- || Натали Хенри || 
|-
| 1998. || Дарма и Грег || -{Dharma & Greg}- || себе || 
|-
| 2005. || Ловци на деверуше || -{Wedding Crashers}- || Кетлин Клири || 
|-
| 2004−2005. || Смолвил || -{Smallville}- || Џенивив Тиг || 
|-
| 2006. || Како сам упознао вашу мајку || -{How I Met Your Mother}- || професорка Луис ||
|-
| 2020. || Рат с деком || -{The War with Grandpa}-'' || Дајана ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Званична презентација

Рођени 1951.
Енглеске глумице
Добитници награде Еми
Добитници награде Златни глобус
Биографије живих особа
Људи под псеудонимом
Глумци у филмовима о Џејмсу Бонду